Oposek nieznany (Marmosa andersoni) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Oposek nieznany występuje endemicznie na terenie południowego Peru, w pobliżu Cuzco.

Opis 
Gatunek słabo poznany. Długość ciała (bez ogona) 12,4–12,5 cm, długość ogona 17,5–19,3 cm; masa ciała 28–38 g. Jest podobny do myszy. Zamieszkuje górskie lasy. Prowadzi nocny tryb życia. Żywi się owadami, drobnymi kręgowcami, owocami i jajami ptaków.

Taksonomia 
Badania genetyczne przeprowadzone przez zespół Sergio Solari z Field Museum of Natural History wykazały znaczne różnice pomiędzy Marmosa andersoni a pozostałymi przedstawicielami rodzaju Marmosa i zaproponowano wydzielenie tego gatunku do odrębnego rodzaju Stegomarmosa.

Zagrożenia i ochrona 
Gatunek nie jest objęty konwencją waszyngtońską CITES. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony najpierw (1996) do kategorii CR (krytycznie zagrożony wyginięciem), a w 2008 – z powodu braku dostatecznych informacji – w kategorii DD.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1972 roku